

Geografia

Canada 
 Gifford, British Columbia – località della Matsqui Prairie area della città di Abbotsford, Columbia Britannica
 Gifford Creek – torrente nella Cariboo region della Columbia Britannica Interior
 Gifford Peninsula – penisola nella South Coast della Columbia Britannica
 Gifford Slough – palude nella Matsqui Prairie, area della città di Abbotsford, Columbia Britannica

Regno Unito

Inghilterra 
 Aveton Gifford – Devon
 Bowers Gifford – Essex
 Broughton Gifford – Wiltshire
 Crowmarsh Gifford – Oxfordshire
 Fonthill Gifford – Wiltshire
 Stoke Gifford – Gloucestershire

Scozia 
 Gifford – località nell'East Lothian
 Giffordland – località nel North Ayrshire

Stati Uniti d'America 
 Gifford – Carolina del Sud
 Gifford – Florida
 Gifford – Idaho
 Gifford – Illinois
 Gifford – Indiana
 Gifford – Iowa
 Gifford – Pennsylvania
 Gifford – Washington
 Gifford Park – quartiere di Omaha, Nebraska
 South Gifford – Missouri

Persone 
 Gifford – nome (prenome) di persona
 Gifford – cognome
 Barry Gifford (1946) – scrittore, poeta e sceneggiatore statunitense
 Dino Gifford (1917-2013) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Frank Gifford (1930-2015) – giocatore di football americano statunitense
 Gabrielle Giffords (n. 1970) – ex politico statunitense
 Sanford Robinson Gifford (1823-1880) – pittore statunitense

Altro 
 4819 Gifford – asteroide della fascia principale